Folgende Liste sortiert unabhängige Staaten und einige Territorien nach der im Durchschnitt geschätzten Körpergröße ihrer Einwohner im Jahre 2019 in Zentimeter. Alle Angaben beziehen sich dabei auf erwachsene Personen im Alter von 19 Jahren (Geburtsjahr 2000). Alle Angaben beruhen auf einer Studie des Imperial College London. Länder sind sortiert nach dem Durchschnitt aus den männlichen und den weiblichen Werten.

Die weltweit größten Männer lebten laut der Studie in den Niederlanden (183,8 cm) und die weltweit größten Frauen ebenfalls in den Niederlanden (170,4 cm). Dagegen lebten die weltweit kleinsten Männer in Osttimor (160,1 cm) und die kleinsten Frauen in Guatemala (150,9 cm). Die Länder mit den jeweils 20 größten Männern und Frauen befinden sich, mit der Ausnahme von Dominica, allesamt in Europa. Bei der durchschnittlichen Körpergröße spielen sowohl genetische Voraussetzungen als auch Faktoren wie die Ernährung eine Rolle.

Durchschnittsgrößen

Zunahme der Körpergrößen 
Folgende Listen zeigen die 20 Länder und Territorien mit der größten Steigerung in der Durchschnitts-Körpergröße seit dem Jahr 1914. Dank besserer Ernährung und einem steigenden Lebensstandard ist die Körpergröße innerhalb der letzten 100 Jahre in fast allen Ländern angestiegen.

Einzelnachweise 

Korpergrosse
!